

Patronyme 

 Christian Rudel (1928-2012), journaliste et écrivain français ;
 Claude-Antoine Rudel (1719-1807), magistrat et un homme politique français ;
 Elizabeth Rudel Smith (1911-1997), chef de file du parti National-Démocrate en Californie ;
 Francisque Rudel du Miral (1812-1884), homme politique français ;
 Günther Rüdel (1883-1950), général d'armée allemand de la Luftwaffe ;
 Hans-Ulrich Rudel (1916-1982), pilote allemand de Stuka ;
 Jaufré Rudel (v.1113-v.1170), troubadour aquitain de langue d'oc ;
 Joseph Rudel-Tessier (1913-1989), journaliste canadien ;
 Julius Rudel (1921-2014), chef d'orchestre américain d'origine autrichienne ;
 Yves-Marie Rudel (1907-1984), journaliste et écrivain français.

Pseudonyme 

 Roger Rudel (1921-2008), comédien français ;

Autres 
 Le château des Rudel est un vestige médiéval de la Citadelle de Blaye, en Gironde.
 La ferme Rudel est une ferme située à Sainte-Eulalie, en Ardèche.

Voir aussi 
 
Patronyme anglais